Mukerji se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 D. D. Mukerji
 Krisha Gopal Mukerji